Знания о  религии Уильяма Шекспира очень важны для понимания этого человека и его работ, в которых исследователи находят множество как протестантских, так и католических аллюзий, а некоторые видят в его пьесах отсылки к современной ему напряжённой религиозной ситуации. Эта тема является предметом частых научных споров. Не существует прямых доказательств принадлежности Уильяма Шекспира к одной из религий; однако существуют накопившиеся за многие годы спекуляции, и различные теории выдвигают свои тезисы. В основном они базируются на косвенной информации, извлечённой из исторических документов, и анализе опубликованных работ Шекспира. Некоторые данные свидетельствуют о том, что родственники Шекспира были католиками, и сам он был тайным католиком. Хотя существуют разногласия по поводу этого факта, число учёных, поддерживающих старую консенсусную версию о том, что Шекспир был членом англиканской церкви, уменьшается.

В связи с нехваткой прямых доказательств единство мнений по этому поводу не достигнуто. Один учёный выразил это так: «Нельзя говорить о полном консенсусе среди шекспироведов по этому вопросу, но нежелание некоторых допустить возможность католичества в семье Шекспира находит всё меньше поддержки».

Семья Шекспира 
В 1559 году, за 5 лет до рождения Шекспира, Елизаветинское религиозное постановление окончательно разорвало связь церкви Англии с римской католической церковью. В последующие годы против католиков принимались меры, направленные на усиление английской церкви, и изданные законы запретили проведение не только католической мессы, но и любых обрядов, не указанных в Book of Common Prayer. При жизни Шекспира была распространена практика тихого сопротивления новым реформам. Некоторые исследователи, используя литературные и исторические свидетельства, утверждают, что Шекспир принадлежал к числу сопротивляющихся.

Некоторые учёные считают, что существует достаточно доказательств того, что члены семьи Шекспира были католиками. Наиболее серьёзным доказательством этого факта является духовное завещание отца поэта Джона Шекспира. Завещание было найдено в XVIII веке между балками дома, которым когда-то владел Джон Шекспир, и описано известным учёным Эдмондом Мэлоуном. Сначала Мэлоун думал, что это действительно завещание отца Шекспира, но потом засомневался в подлинности, и решил, что это подделка.  Хотя оригинал не сохранился, до наших дней дошёл текст, сообщённый Мэлоуном, который распространился по Англии, а затем был переведён на итальянский язык.

Примечания

Литература 
 

Уильям Шекспир
Шекспир